Na Zahodu nič novega je lahko:

 Na Zahodu nič novega, vojni roman nemškega pisatelja Ericha Marie Remarquea (1929) in filmi, posneti po njem:
 Na zahodu nič novega (film, 1930), ameriški film režiserja Lewisa Milestonea
 Na Zahodu nič novega (film, 1979), britansko-ameriški televizijski film režiserja Delberta Manna
 Na Zahodu nič novega (film, 2022), nemški film režiserja Edwarda Bergerja

Glej tudi 
 Na zapadu ništa novo (album)